O termo Jacksboro pode referir-se a:

 Jacksboro (Tennessee)
 Jacksboro (Texas)

Desambiguação